Ziegelstein (Neurenberg), een stadsdeel van Neurenberg
Ziegelstein (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg